Abd-al-Majid forma part del nom de molts personatges:

 Abdul Majid Kubar, polític libi
 Abdülmecit I, soldà otomà
 Abdülmecit II, soldà otomà
 Abu-l-Maymun Abd-al-Majid ibn Muhàmmad ibn al-Mústansir al-Hàfidh li-din-Al·lah, califa fatimita
 Abu-Muhàmmad Abd-al-Majid ibn Abdun al-Fihrí, poeta andalusí
 Saddam Hussein 'Abd al-Majid al-Tikriti, president iraquià

Notes